Mühlthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Helene von Frauendorfer-Mühlthaler (1853–1933), deutsche Malerin
 Sebastian Mühlthaler (1807–1865), bayerischer Pfarrer und Politiker

Siehe auch:
 Mühlthal
 Mühltal (Begriffsklärung)